Италија је учествовала на на 3. Европском првенству у атлетици на отвореном 1946. одржаном у Ослуу од 22. до 25. августа  Репрезентацију Италије представљало је 15 атлетичара (13 мушкараца и 2 жее), који су се такмичили у 12. дисциплина (9 мушких и 3 женске). Науспешнији такмичар био је бацач диска Адолфо Колсолини, који је поред титуле првака Европе у квалификацијама оборио рекорд европских првенстава.

У укупном пласману Италија је са 4 освојених медаља (1 златна, 1 сребрне и 2 бронзане) делила 8. место са |Данском од 15 земаља које су освајале медаље. На првенству је учествовало 20 земаља чланица ЕАА.

У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Италија је са 8 места у филану  заузела  10. место са 43 бода, од 17 земаља које су имале представнике у филану, Само Ирска, Југославија и Лихтенштајн нису имале представнике у финалу.

Учесници 

 Такмичари означени звездицама учествовали су у онолико дисциплина колики је највећи број звездица.

Освајачи медаља

Злато (1) 
1. Адолфо Консолини — Бацање диска

Сребро (1) 
1.  Ђузепе Този — Бацање диска

Бронза (2) 
1. Карло Монти — 100 м
2. Амелија Пичинини — Бацање диска

Резултати

Мушкарци 

десетобој

Жене

Биланс медаља Италије после 3. Европског првенства на отвореном 1934—1946.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Италијански освајачи медаља после 3. Европског првенства 1934—1946.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 1946.
 Комплњетни резултати ЕП 1946 на сајту todor66.com 

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 1946.
Италија на Европском првенству у атлетици на отвореном